Getsemani –  luogo dell’agonia di Gesù Cristo

Edifici di culto
Getsemani – Santuario di Casale Corte Cerro (VB).
Getsemani – Santuario di Capaccio Paestum (SA).

Letteratura
Getsemani – romanzo di Giorgio Saviane.
Getsemani – libro di Charles Péguy.
La notte del Getsemani – libro di Massimo Recalcati.

Pittura 
 Orazione di Gesù Cristo nell'orto di Getsemani o  Getsemani – di Andrea Mantegna